Переу́лок Степа́на Ра́зина, — переулок в Трусовском районе Астрахани. Начинается от сквера имени Дзержинского у одноимённой улицы недалеко от правого берега Волги и идёт с юго-востока на северо-запад параллельно переулку Чугунова, пересекая улицы Аристова, Комсомольскую и Пирогова и заканчивясь у улицы Луначарского напротив парка имени Ленина.

В застройке переулка Степана Разина преобладают малоэтажные здания, в том числе построенные в дореволюционный период, имеются памятники архитектуры.

Переулок не следует путать с одноимённой улицей в Казачьем микрорайоне Ленинского района города на противоположном берегу Волги.

История 
Переулок образован в 1927 году в составе посёлка Трусово, позже вошедшего в городскую черту Астрахани. Носит имя Степана Тимофеевича Разина, никогда не менял названия.

Застройка 
 дом 4 —  Здание двухклассного училища и женской школы для детей станичников (1896 г.)

Транспорт 
По переулку Степана Разина движения общественного транспорта нет. Ближайшие остановки маршрутных такси «Сбербанк» и «Комсомольская улица» находятся на поперечной улице Дзержинского и параллельной улице Карла Маркса соответственно.

Примечания 

Улицы Астрахани